Santa Gertrudis kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Santa Gertrudis, Pachuca de Soto, 
 Santa Gertrudis, Quintana Roo, José María Morelos, 
 Santa Gertrudis, Chihuahua, 
 Santa Gertrudis, Tamazula, 
 Santa Gertrudis, Zacapu, 
 Santa Gertrudis, Huetamo, 
 Santa Gertrudis kommun, Oaxaca, 
 Santa Gertrudis, Tamaulipas, 
 Santa Gertrudis, Zacatecas, Tlaltenango de Sánchez Román, 
 Santa Gertrudis, Zempoala, 
 Santa Gertrudis, Mezquital, 
 Santa Gertrudis, Veracruz, Cotaxtla,

Spanien 

 Santa Gertrudis de Fruitera, samhälle, Balearerna, Illes Balears, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar